Ровина:

 Ровина — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Смолян.
 Ровина, Хана (1892—1980) — российская и израильская актриса театра Габима.